Черемховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Черемховское сельское поселение — входит в Ивановский район Амурской области
 Черемховское сельское поселение — входит в Красночикойский район Забайкальского края
 Черемховское сельское поселение  — входит в Черемховский район Иркутской области